

Informatica 
 Haskell (programmeertaal)

Plaatsen
 Haskell (Arkansas), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Arkansas
 Haskell (Oklahoma), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Haskell (Texas), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Texas

Zie ook 
Haskell County